Ḫattušili ist der Name mehrerer hethitischer Großkönige und neo-hethitischer Könige.

Großkönige von Ḫatti:

 Ḫattušili I. (16./spätes 17. Jahrhundert v. Chr.)
 Ḫattušili III. (1266–1236 v. Chr.)

Könige von Kummuḫ:

 Hattusili I. (Kummuh) (assyrisch Qatazilu/Qatazili; 866–857 v. Chr.)
 Hattusili II. (Kummuh) (Mitte 8. Jahrhundert v. Chr.)

Siehe auch:

 Liste der hethitischen Großkönige
 Liste der neo-hethitischen Könige